Rosengarten steht für:

 Rosarium (Mehrzahl: Rosarien), eine Rosensammlung
 Rosengarten (Band), deutsche Rockband (DDR)
 Rosengarten zu Worms, mittelhochdeutsche Heldendichtung
 Rosengarten, eine persische Gedichtsammlung, siehe Golestan (Saadi)
 Der Rosengarten, ein Handbuch der Geburtshilfe, siehe Eucharius Rösslin der Ältere #Der Rosengarten

Rosengarten ist der Familienname folgender Personen:
 Albrecht Rosengarten (1810–1893), deutscher Architekt
 Heinz-Lothar Rosengarten (1936–2007), deutscher Politiker (CDU)
 Theodore Rosengarten (* 1944), US-amerikanischer Historiker

Rosengarten heißen folgende geografische Objekte:

Schutzgebiete:
 Rosengarten (Landschaftsschutzgebiet), Landschaftsschutzgebiet im Landkreis Sigmaringen, Baden-Württemberg
 Teilfläche des Naturschutzgebietes Pestruper Gräberfeld und Rosengarten im Landkreis Oldenburg, Niedersachsen

Verwaltungsbezirk, Gemeinden, Ortsteile, Dörfer, Straßen:
 Amt Rosengarten, Verwaltungsbezirk der ehemaligen Reichsstadt Hall, heute Schwäbisch Hall, Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg
 Rosengarten (Bern), Quartier von Bern
 Rosengarten (Landkreis Harburg), Gemeinde im Landkreis Harburg, Niedersachsen
 Rosengarten (Landkreis Schwäbisch Hall), Gemeinde im Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg
 Rosengarten (Amerang), Ortsteil der Gemeinde Amerang, Landkreis Rosenheim, Bayern
 Rosengarten (Frankfurt (Oder)), Ortsteil der kreisfreien Stadt Frankfurt (Oder), Brandenburg
 Rosengarten (Friedrichshafen), Ortsteil der Stadt Friedrichshafen, Bodenseekreis, Baden-Württemberg
 Rosengarten (Garz), Ortsteil der Stadt Garz/Rügen, Landkreis Vorpommern-Rügen, Mecklenburg-Vorpommern
 Rosengarten (Hummeltal), Ortsteil der Gemeinde Hummeltal, Landkreis Bayreuth, Bayern
 Rosengarten (Kelheim), Ortsteil der Stadt Kelheim, Landkreis Kelheim, Bayern
 Rosengarten (Lampertheim), Ortsteil der Stadt Lampertheim, Kreis Bergstraße, Hessen
 Rosengarten (Morsbach), Ortsteil der Gemeinde Morsbach, Oberbergischer Kreis, Nordrhein-Westfalen
 Rosengarten (Neuendeich), Ortsteil der Gemeinde Neuendeich, Kreis Pinneberg, Schleswig-Holstein

 Rosengarten (Gemeinde Schlüßlberg), Ortschaft der Gemeinde Schlüßlberg, Bezirk Grieskirchen, Oberösterreich
 Rosengarten im Kreis Angerburg, Ostpreußen, seit 1945: Radzieje, Dorf im Powiat Węgorzewski, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen
 Rosengarten im Kreis Ortelsburg, Ostpreußen, seit 1945: Grodzie (Rozogi), Ort im Powiat Szczycieński, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen
 Rosengarten im Kreis Randow, Pommern; seit 1945 Kijewo (Stettin), Stadtteil von Stettin, Woiwodschaft Westpommern, Polen

 Rosengarten (Lübeck), eine Straße in Lübeck

Grünflächen, als Park genutzt:
 Rosengarten (Bad Kissingen)
 Rosengarten auf dem Beutig in Baden-Baden
 Rosengarten (Bamberg)
 Rosengarten der Stadt Köln
 Rosengarten in Berlin-Lankwitz, siehe Bernkastler Platz
 Rosengarten im Großen Tiergarten in Berlin-Tiergarten
 Rosengarten Coburg
 Rosengarten (Dresden)
 Ostdeutscher Rosengarten Forst (Lausitz)
 Rosengarten im Park Planten un Blomen in Hamburg, siehe Planten un Blomen #Rosengarten
 Teil einer Parkanlage in Mainz, siehe Stadtpark Mainz #Rosengarten
 Rosengarten in den Themengärten an der Sachsenstraße in München
 Rosengarten im Westpark in München
 Rosengarten in Sondershausen
 Rosengarten Zweibrücken
 Rosengarten Bern, Schweiz
 Rosengarten Stein und Rose vor dem Europabrunnen in Kaisersteinbruch im Burgenland, Österreich
 Rosengarten (Stettin)
 Rosenpark (Timișoara)
 Rosengarten (Winterthur)
 White House Rose Garden, der Rosengarten des Weißen Hauses in Washington D.C.

Bauwerke und weitere Anlagen:
 Bahnhöfe und Haltepunkte:
 Bahnhof Frankfurt (Oder)-Rosengarten an der Niederschlesisch-Märkischen Eisenbahn
 Bahnhof Rosengarten, ehemaliger rechtsrheinischer Bahnhof für Worms
 Haltepunkt Rosengarten der Britzer Parkbahn

 Holocaust-Gedenkstätte Rosengarten in Hamburg, siehe Gedenkstätte Bullenhuser Damm
 Kongresshaus Rosengarten in Coburg
 Rosengarten (Neuenfelde), mittelalterlicher Ringdeich im Hamburger Ortsteil Neuenfelde, siehe Hamburg-Neuenfelde #Politik & Recht
 Rosengarten (Mannheim), ein Veranstaltungszentrum
 Tarnname für den deutschen Regierungsbunker, siehe Regierungsbunker (Deutschland)
 Ansitz Rosengarten (Eppan), Ansitz in Eppan, Südtirol
 Ansitz Rosengarten (Lana), Ansitz in Lana, Südtirol

Erhebungen:
 Rosengarten (Ammergauer Alpen), 1425 m, Berg in den Ammergauer Alpen, Bayern
 Rosengarten (Haller Bucht), Hügellandschaft im Naturraum Hohenloher und Haller Ebene, Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg
 Rosengartengruppe, eine Gebirgsgruppe in den Dolomiten in Südtirol
 Rosengartenspitze, 2981 m, die zweithöchste Erhebung der vorgenannten Berggruppe

Siehe auch:

 Roßgarten
 Rosgartenmuseum
 König Laurins Rosengarten
 Rosengart
 Rose Garden
 Rosegarden
 Rosegardens
 I Never Promised You a Rose Garden